Фрэнк Уи́льямс ():
 Уильямс, Фрэнк (1942—2021) — основатель и руководитель британской команды Формулы-1 WilliamsF1.
  (1931—2022) — английский актёр.
 Уильямс, Фрэнк (архитектор) (1936—2010) — американский архитектор.
 Уильямс, Фрэнк (футболист) (1908—19??) — английский футболист.
 Уильямс, Фрэнк (моряк) (1872—1900) — американский моряк, награждённый медалью Почёта.
  (род. 1980) — американский баскетболист.